An-Našīd al-Waṭanī as-Suʿūdī (árabe: النشيد الوطني السعودي, español: Himno Nacional Saudí), más conocida comoʿĀsh al-Malík (Larga Vida al Rey) es el himno nacional del reino de Arabia Saudita.

Historia 
En 1947, el rey Abdelaziz bin Saud hizo una visita a Egipto, y pidió al compositor egipcio Abdul Rahman Al-Khateeb crear un himno para su país. Así fue como nace As-Salām al-Malakī (Saludo Real), nombre del instrumental compuesto por Al-Khateeb. En 1950, el himno es adoptado de manera oficial. En 1958, Mohamed Talat compuso las primeras líricas del himno, pero no fueron escuchadas, por lo que el rey Fahd bin Abdulaziz en 1984, pide al poeta saudí Ibrahim Khafaji encargarse de las líricas del himno. 

Este himno sonó por primera vez durante el primer día del Eid al-Fitr de ese mismo año (gregoriano: 30 de junio de 1984; musulmán: 1 de Shawwal de 1404). Fue reproducido en radio y televisión.

Referencias

Enlaces externos 

Arabia Saudita
himno naciona
Música de Arabia Saudita
Arabia Saudita
Composiciones en fa mayor